Kite (aquilone in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
Kite – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia

Musica
Kite – album della cantautrice britannica Kirsty MacColl, del 1989.
Kite – traccia dall'album All That You Can't Leave Behind del gruppo rock irlandese U2, del 2000.

Sport
Kitesurfing  – sport acquatico con tavola da surf e aquilone.

Pagine correlate

Kyte